El Triunfo kan syfta på:

Ecuador 

 El Triunfo, Ecuador,

Honduras 

 El Triunfo de la Cruz, ort, Atlántida, 
 El Triunfo kommun, Honduras, 
 El Triunfo, Honduras,

Mexiko 

 El Triunfo, Balancán, 
 El Triunfo, Jiquipilas, 
 El Triunfo (dammbyggnad), Coahuila, Parras, 
 El Triunfo, Quimixtlán, 
 El Triunfo, Chichiquila, 
 El Triunfo, Pantepec, 
 El Triunfo, Michoacán de Ocampo, Numarán, 
 El Triunfo, Durango, Gómez Palacio, 
 El Triunfo, Tapachula, 
 El Triunfo, Juárez, 
 El Triunfo, Centla, 
 El Triunfo, Bejucal de Ocampo, 
 El Triunfo, Villaflores, 
 El Triunfo, Ocosingo,